Квалификация преступлений в уголовном праве — точная уголовно-правовая оценка конкретного общественно опасного деяния. Она заключается в установлении точного соответствия между признаками совершенного общественно опасного деяния и признаками, предусмотренными в нормах уголовного закона.

Квалификацию преступлений осуществляют полномочные на то органы и должностные лица: следователи, дознаватели, прокуроры и судьи. Выделяют также неофициальную квалификацию, которую может осуществлять любой человек.

Юридическим основанием квалификации преступления является его состав (состав преступления).

Содержание квалификации преступлений 
Квалификация преступлений — мыслительный логический процесс, осуществляемый по законам и методами формальной логики. К числу приёмов квалификации как мыслительного процесса относятся дедукция, индукция, анализ, синтез и т. д.

Квалификация преступления является первым этапом применения норм уголовного закона при расследовании конкретного преступления.

Принципы квалификации преступлений

Логические основы квалификации преступлений

Значение состава преступления для квалификации преступлений

Этапы квалификации преступлений 
Квалификация преступлений осуществляется в несколько этапов. К ним относятся:
 Установление фактических обстоятельств дела
 Установление конкретной нормы уголовного закона, которая предусматривает ответственность за данное преступление
 Установление конкретного состава преступления
 Закрепление результатов квалификации преступления в процессуальном акте

Квалификация проводится на разных этапах уголовного судопроизводства, и её промежуточные результаты закрепляются в соответствующих процессуальных документах и актах (постановление о возбуждении уголовного дела, обвинительный акт, обвинительное заключение и т.п.).

Значение квалификации преступлений 
Правильная квалификация играет важную роль для:
 соблюдения принципа законности;
 правильной оценки степени общественной опасности преступления;
 определения вреда, причиненного преступлением;
 определения справедливого наказания, его вида и размера;
 определения состава преступления и разграничения схожих составов между собой.

Общие и специальные правила квалификации преступлений

См. также 
 Преступление
 Состав преступления

Примечания

Литература 
 
 

Уголовное право
Теория государства и права